Всеки щат в САЩ, с изключение на Ню Джърси и Вирджиния, има щатски химн. Химнът е одобрен от Законодателното събрание на съответния щат и спада към символиката на щата. Някои щати имат повече от един официален химн.

Списъци за САЩ